

Cinema 
 María Magdalena – film argentino del 1954
 Maria Magdalena – film tedesco per la televisione del 1963
 Maria Magdalena - Ein bürgerliches Trauerspiel – film tedesco per la televisione del 1974

Musica 
 Maria Magdalena – EP dei Visions of Atlantis del 2011
 Maria Magdalena – brano musicale interpretato da Tony Wegas che ha rappresentato l'Austria all'Eurovision Song Contest 1993
 (I'll Never Be) Maria Magdalena – singolo di Sandra del 1985

Geografia 
 Isla Maria Magdalena – una delle Isole Marías in Messico

Pagine correlate 
Maria Maddalena (disambigua)

en:Marie-Madeleine